Olajnak nevezünk szobahőmérsékleten cseppfolyós halmazállapotú szerves vegyületeket.
 olaj, kémiai fogalom
Ásványkincsek
Természetes eredetű cseppfolyós szénvegyületek:
kőolaj, ásványkincs; a belőle finomítással nyert termékek:
benzin
petróleum, lámpaolaj, alacsony oktánszámú üzemanyag;
világító olaj
dízelgázolaj vagy gázolaj, dízelmotoros járművek üzemanyaga;
hidraulikaolaj, hidraulikus berendezések nyomásközvetítő anyaga;
fékolaj, a hidraulikus fékberendezések erőközvetítő anyaga volt. A ma használt fékfolyadékok már nem olajok!
kenőolaj, súrlódási ártalmak ellen használatos gépi kenőanyag (pl. motorolaj);
kerozin, jellemzően a repülőgépek üzemanyaga;
pakura, olajiszap;
bitumen
aszfalt, burkolási célokra használt szilárdított bitumen

Olajtartalmú kőzetek:
olajpala, ásványkincs;

Gliceridek, v. zsíros olajok
A gliceridek olyan szerves vegyületek, amelyek a glicerinnek főként telítetlen  zsírsavakkal alkotott észterei.
Étkezési olajok
Az étkezési olajok közé tartoznak az alábbiak:
kukoricaolaj;
napraforgóolaj;
olívaolaj;
repceolaj;
gyapotmagolaj
pálmaolaj

Illóolajok
 Az illóolajok a terpének csoportjába tartozó illékony olajok.

Festészet
 olajfesték